Kongruence může být:

kongruence – matematický pojem ekvivalence na nějaké algebře
kongruence (geologie) – kompatibilita tvarů břehů jednotlivých kontinentů, např. východního pobřeží Jižní Ameriky a západního pobřeží Afriky
kongruence (lingvistika) – syntaktický vztah mluvnických kategorií, např. členu řídícího a členu závislého
kongruence (psychologie) – pojem rogersovské humanistické psychologie, soulad mezi realitou prožívání a postojem vůči ní 
efekt kongruence – označení psychologického ovlivňování pamětních procesů vnitřním (emočním) kontextem